Сет Гэмбл (, род. 10 февраля 1986 года, Голливуд, Флорида, США) — американский порноактёр, лауреат премий AVN Awards и XBIZ Award.

Биография 
Родился в Голливуде, штат Флорида, и вырос в Форт-Лодердейле, штат Флорида. До карьеры в порно работал стриптизёром, а также в сети LA Fitness.

Дебютировал в порноиндустрии в 2006 году, в возрасте 18 лет. Первая сцена — с Алексис Силвер для Big Tit Cream Pie. Три года работал с Bang Bros, затем в 2009 году переехал в Лос-Анджелес. «Сет» — его настоящее имя, а «Гэмбл» — фамилия девушки, с которой он учился в школе.

Избранная фильмография 
  Love Can Hurt... Sometimes 
  Hairy Twatter The parodyride 
 Star Wars XXX: A Porn Parody (2012)
 The Fate of Love (2011)
 Teacher's Pet (2011)
 The Flintstones: A XXX Parody (2010)
 Not Charlie's Angels XXX (2010)
 BATFXXX: Dark Night Parody (2010)
 Co-Ed Confidential (serie de televisión - 12 caps, 2010)
 The Sex Files: A Dark XXX Parody (2009)
 Not the Bradys XXX: Pussy Power! (2009)
 Big Tit Cream Pie 2 (como Dimitri Long, 2008)

Премии 
 2011 AVN Award – лучший новичок-мужчина.
 2013 XBIZ Award – лучший актёр (пародия) – Star Wars XXX
 2014 XBIZ Award – лучший актёр (пародия) – Grease XXX: A Parody.
 2019 AVN Award — лучший актёр — Deadpool XXX: An Axel Braun Parody.

Номинации

Примечания

Ссылки 
 Профиль на сайте AVN

Порноактёры США
Стриптизёры